* Виллие, Михаил Яковлевич (1838—1910) — русский художник-акварелист, действительный член Императорской Академии художеств, внучатый племянник Я. В. Виллие.
 Виллие, Яков Васильевич (1768—1854) — военный врач, лейб-хирург российского императорского двора, организатор военно-медицинского дела в российской армии; действительный тайный советник.